Puchar Beskidów 1986 – dwudziesta piąta edycja pucharu. Odbył się on w dniach 31 stycznia–2 lutego w Szczyrku i w Wiśle. Była to piąta edycja nie będąca organizowaną przez Międzynarodową Federację Narciarską.

Pierwszy jak i drugi konkurs indywidualny wygrał triumfator tej edycji reprezentujący NRD Ulf Findeisen. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu zajął broniący tytułu sprzed roku Ingo Lesser, który w zawodach stawał na podium kolejno na trzecim i drugim miejscu. Trzecie miejsce wywalczył triumfator turnieju sprzed dwóch lat – Polak Piotr Fijas.

Terminarz 
Na podstawie danych

Wyniki zawodów

Klasyfikacja generalna

Przypisy 

1986
1986 w sportach zimowych
1986 w polskim sporcie